Плэй-пи́рсинг ( — «прокол-игра») — вид пирсинга, характеризующийся декоративной функцией с целью самоудовлетворения, временного украшения, создания рисунка, редко используемый для постоянного ношения.

Описание 
В основе плэй-пирсинга лежит создание некой композиции с помощью серёг, медицинских игл, лент и прочих атрибутов, из которых складывается картинка (спирали, звезды, серпантины и проч.), которые спустя непродолжительное время снимаются (непостоянный плэй-пирсинг), или же, по желанию прокалываемого, снимается вся декоративная часть и оставляются только серьги (постоянный плэй-пирсинг). Делается же он по разным причинам: часть ритуала, духовный поиск себя, развлечение, выставка или фотография, попытка нахождения своего порога боли, ну или же банально от скуки.

При плэй-пирсинге крайне важно, чтобы все используемые материалы были стерильны и гипоаллергенны. Так, как данный вид пирсинга по сути мало чем отличается от обычного, необходимо соблюдение норм гигиены и медицинских норм, таких как стерильность украшений, инструментов, перчаток на мастере, обработка мест прокола антисептиками.

Плэй-пирсинг — достаточно непростой вид пирсинга, при котором используется несколько разных техник. Их отличие в количестве затрагиваемых слоев кожи. Новичкам советуется задействование тонких слоев, с использованием тонких игл от инсулиновых шприцев, после чего кожа почти не травмируется и ранки быстро затягиваются, почти не оставляя отметин. Более же опытным мастерам можно прибегать и к более толстым слоям кожи, но главное — не задеть жировую ткань. В любом случае, при решении оставить пирсинг надо знать, что более чем в половине случаем идет отторжение украшения и со временем под ним наращивается ткань, которая буквально выталкивает серёжку.

Также стоит упомянуть о том, что иглы не обязательно должны выходить наружу. Нередко кончик иглы остается в коже, что применяется в основном при украшении груди и ягодиц. Однако, при таком пирсинге надо помнить, что его нельзя носить больше, чем 15 минут, иначе это грозит появлением гематом.

Наиболее распространенные формы 
Наиболее распространенными формами плей-пирсинга являются корсет (Corset Piercing) и смайлик (Smiley Face).

Корсет 
Корсетом называется форма плэй-пирсинга, в которой в два или более рядов делаются проколы, в которые вставляются кольца, через которые продеваются ленты, что своим внешним видом имитирует корсет. В большинстве своем он делается на спине, но также может быть сделан и на локте, подъеме стопы, животе, груди и прочих частях тела. В основном делается девушками. Количество колец обычно варьируется от 6 до 15, но может достигать и куда большего числа. Приживается крайне редко.

Смайлик 
Смайлик (англ. smiley face — «улыбающееся лицо») зачастую представляет собой комбинацию из плоскостного пирсинга с видимыми лишь шариками на поверхности кожи и кольца, образующих собой улыбающуюся рожицу. Порой фантазия идет дальше и можно увидеть совершенно удивительные интерпретации этой самой рожицы, с использованием плоскостного пирсинга и имплантата-кольца и прочих.

Ссылки 
 BMEzine.com Encyclopedia 
 Статья о плэй-пирсинге

Литература 
 Deborah Addington — Play Piercing 
 Elayne Angel — The Piercing Bible: The Definitive Guide to Safe Body Piercing на Google Books

Пирсинг
БДСМ